Johannes Blooker (1793-1858), fabrikant en zoon van Jurriaan Blooker
 Johannes Blooker (1850-1934), fabrikant